Plebańska Góra (496 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Plebańska Góra (ok. 640 m) – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim